Я́уне́лгава (также Яунъелгава, , до 1917 года — Фри́дрихштадт) — город в Латвии, административный центр Яунелгавской волости. Имеет статус города с 1647 года. Расположен на левом берегу реки Даугавы, ниже Плявиньского водохранилища. До 1 июля 2009 года входил в состав Айзкраукльского района. С 2009 по 2021 год являлся административным центром Яунелгавского края, с 2021 года — в составе Айзкраукльского края.

История 
В XIII веке на месте современной Яунелгавы находился замок, разрушенный крестоносцами. Впоследствии тут образовалось поселение, известное под названиями Серена, Нойштедтхен (, «Новый городок»), затем Ной-Митау (, Новая Митава). В 1590 году оно было официально признано герцогом Курляндии Фридрихом. Известно, что в 1596 году в Ной-Митау проживало около 60 семей, основные доходы из которых происходили от речной (по Двине) торговли с Ригой.

В 1621 году Ной-Митау был разрушен в ходе польско-шведской войны, но затем отстроен заново. В 1647 году по указу вдовы Фридриха Елизаветы Магдалены получил статус города под названием Фридрихштадт (). Пережил несколько наводнений и пожаров.

Был присоединён к России вместе с герцогством Курляндским в 1795 году. С 1795 по 1924 год был уездным городом Курляндской губернии Российской империи. В 1812 году его некоторое время занимали войска Наполеона Бонапарта. В 1831 и 1848 годах в городе свирепствовали эпидемии холеры.

В 1861 году была открыта Риго-Двинская железная дорога, связавшая Ригу и Динабург (ныне Даугавпилс), в связи с чем водный путь по Даугаве потерял своё значение. В 1896—1897 годах возведена православная церковь Преображения Господня. В 1897 году в городе имелось 5 175 жителей, в том числе евреев — 2 748 чел., латышей — 1 469 чел., немцев — 770 чел., русских — 110 чел.

Транспорт

Автодороги 
Через город проходит региональная автодорога  Бауска — Айзкраукле. К Яунелгаве подходит региональная автодорога  Рижская ГЭС — Яунелгава.

Междугородное автобусное сообщение 
Основные маршруты: Яунелгава — Рига, Яунелгава — Бауска; Яунелгава — Акнисте — Субате, Яунелгава — Айзкраукле — Екабпилс.

Паромная переправа 
В городе действует одна из немногих переправ через Даугаву в пределах Латвии — паром «Белая коза». На противоположном берегу находится посёлок Скриверской волости Клидзиня (на расстоянии 4 км от переправы — железнодорожная станция Скривери линии Рига—Даугавпилс).

Галерея

Примечания

Литература 
 Frydrychsztat/ Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. T. II: Derenek – Gżack. Warszawa 1881

Ссылки 
 Официальный сайт Яунелгавского края
 Информация о Яунелгаве на туристическом портале mesta.lv
 Информация о Яунелгаве в топонимической базе данных

 
Города на Западной Двине
Яунелгава
Бывшие краевые центры Латвии